Il World Group è il più alto livello della Coppa Davis 2007. Le otto squadre perdenti il primo turno devono prendere parte ai World Group Play-offs per evitare la retrocessione e al contempo assicurarsi la permanenza nel World Group della Coppa Davis 2008.

Tabellone

Primo turno

Cile vs. Russia

Francia vs. Romania

Germania vs. Croazia

Belgio vs. Australia

Repubblica Ceca vs. Stati Uniti

Svizzera vs. Spagna

Bielorussiavs. Svezia

Austria vs. Argentina

Quarti di finale

Russia vs. Francia

Belgio vs. Germania

Stati Uniti vs. Spagna

Svezia vs. Argentina

Semifinali

Russia vs. Germania

Svezia vs. Stati Uniti

Finale

Collegamenti esterni
 

Coppa Davis 2007